8701 — третій студійний альбом американського співака Ашера, випущений лейблом Arista Records 7 серпня 2001 року в Північній Америці.

Для запису альбому, виконавець знову об'єднав свої зусилля з продюсером і репером Жермен Дюпрі. Також у роботі над альбомом брали участь P. Diddy, Брайан Майкл Кокс, Babyface та інші. Спочатку альбом хотіли назвати All About U.

8701 отримав в основному позитивні рецензії серед музичних критиків. Альбом дебютував на четвертому місці в хіт-параді Billboard 200, розійшовшись тиражем 338 000 копій. У підсумку платівка став 4 платиновим за версією Американської асоціації звукозаписних компаній.

Список композицій

Американська версія

Міжнародна версія

Хіт-паради

Позиції в хіт-парадах

Сертифікації

Примітки

Посилання 
Allmusic огляд
 BBC Music огляд
 Entertainment Weekly огляд 
 NME огляд 
 Rolling Stone огляд 

Ашера
Альбоми, спродюсовані Браяном-Майклом Коксом